Grubberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Grubberg (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern

 Grubberg (Gemeinde Gaming), Ortsteil der Gemeinde Gaming, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Grubberg (Gemeinden Neustift, Oberkappel), Ortschaft der Gemeinden Neustift im Mühlkreis und Oberkappel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Grubberg (Gemeinde Buch-St. Magdalena), Rotte der Ortschaft Unterbuch, Gemeinde Buch-St. Magdalena, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
Grubberg (Gemeinde Groß Sankt Florian), Ortsteil von Groß Sankt Florian, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Grubberg (Gemeinde Kumberg), Rotte in der Marktgemeinde Kumberg, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
Grubberg (Gemeinde Riegersburg), Ortsteil von Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Grubberg (Gemeinde Sankt Marein bei Graz), Rotte in der Gemeinde Sankt Marein bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Grubberg (Gemeinde Sankt Stefan), Ortschaft der Gemeinde Sankt Stefan ob Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
Grubberg (Gemeinde Straden), Ortsteil von Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Pässe:
 Grubberg (Pass), , Pass in den Ybbstaler Alpen, Niederösterreich

Berge:
 Grubberg (Ybbstaler Alpen), , Berg in den Ybbstaler Alpen, Niederösterreich

Siehe auch:
 Gruberg